Масали́ев — фамилия.

Известные носители 
 Масалиев, Абсамат Масалиевич (1933—2004) — советский, киргизский партийный и государственный деятель; первый секретарь ЦК КП Киргизии (1985—91), председатель Верховного Совета Киргизской ССР (1985—91).
 Масалиев, Исхак Абсаматович (род. 1960) — киргизский государственный и политический деятель; депутат Жогорку Кенеша (2000—2010 и с 2015); председатель ЦК Партии коммунистов Кыргызстана.